Oh Oh Europa is een Nederlandse reisserie die sinds 27 augustus 2012 op RTL 5 wordt uitgezonden. In het programma gaat een groep van zeven verschillende duo's op reis door Europa.

De winnaar van dit seizoen waren Jill en Kelly. Zij wonnen €25.000,-. Jeroen en Rufus behaalden de tweede plaats met 14 stemmen verschil.

Format 
Elf weken lang gaan zeven verschillende duo's op reis richting Zuid-Europa met reisleider Erwin Van Marle. Elke dag wordt er gestemd, het duo met de meeste stemmen krijgt een exit kaart. Wie aan het einde van de week de meeste exitkaarten heeft, wordt naar huis gestuurd en vervangen door een nieuw duo. Op de eindbestemming is de laatste stemronde. De kandidaten moeten dan stemmen op het, naar hun mening, leukste duo van het reisgezelschap. Het duo met de meeste stemmen ontvangt €25.000,-.

Deelnemers 

 Het duo is door naar de volgende week.
 Het duo doet niet meer mee. 
 Het duo doet nog niet mee.

Exit Kaarten

Afleveringen

Externe links 
 Officiële website van RTL 5

Realityserie
Programma van RTL 5
Reisprogramma